A Moreninha, livro de Joaquim Manuel de Macedo
 A Moreninha (filme de 1915), produção muda, com Lydia Bottini
 A Moreninha (telenovela de 1965), com Marília Pêra
 A Moreninha (filme de 1970), com Sônia Braga
 A Moreninha (telenovela de 1975), com Nívea Maria
 A Moreninha (ópera), ópera de Ernst Mahle.

Desambiguações de artes